Okręty US Navy o nazwie USS  "Sabine", pochodzącej od rzeki wyznaczającej granicę pomiędzy stanami Teksas i Luizjana:

 Pierwszy "Sabine" był fregatą żaglową, której budowa rozpoczęła się w 1822 i nie została ukończona przed 1855. Okręt służył w czasie wojny secesyjnej

 Drugi "Sabine" (AO-25) był tankowcem floty zakupionym w 1940 i będącym w aktywnej służbie do 1969.
Sabine